Брада је појам који може да се односи на:

 Брада (анатомија) или подбрадак - део људског тела;
 Брада - назив за скуп длака која расте на подбратку, горњој усни, образима и врату људског бића и неких животиња;
 Брада Рибничек - село у Чешкој;
 Ненад Шарић Брада - био хрватски музичар, бубњар групе Нови фосили.